Такмичење у трчању на 60 метара у женској конкуренцији на 34. Европском првенству у дворани 2017. у Београду одржано је 4. и 5. марта у Комбанк арени.

Титулу освојену у Прагу 2015. нија бранила  Дафне Схиперс из Холандије.

Земље учеснице 
Учествовало је 38 такмичарки из 27 земаља.

  Аустрија (1)
  Белорусија (1)
  Бугарска (1)
  Гибралтар (1)
  Грчка (1)
  Израел (1)
  Ирска (2)
  Италија (2)
  Јерменија (1)
  Кипар (1)
  Летонија (1)
  Мађарска (1)
  Малта (1)
  Немачка (3)
  Норвешка (1)
  Пољска (2)
  Португалија (1)
  Словачка (1)
  Србија (1)
  Уједињено Краљевство (1)
  Украјина (2)
  Финска (1)
  Француска (2)
  Чешка (2)
  Швајцарска (3)
  Шведска (2)
  Шпанија (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2017. години 
Десет најбољих европских такмичарки у трци на 60 метара у дворани 2017. године пре почетка првенства (3. марта 2017), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

<small>Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП 2017.</small>

Сатница

Квалификациона норма

Освајачице медаља

Резултати

Квалификације 

У полуфинале пласирали су се по 4 првопласирана из свих 5 квалификационих група (КВ) и 4 на основу постигнутог резултата (кв).,,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Полуфинале 
У финале пласирали су по 2 првопласирана из 3 полуфиналне групе (КВ) и 2 на основу постигнутог резултата (кв).,,

Финале 
,

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт првенства
 ЕП 2017. на сајту ЕАА
 Комплетни резултати са ЕП 2017. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици у дворани 2017.
Трка на 60 метара на Европском првенству у атлетици у дворани